Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Fiłatjew – rosyjski wojskowy
 Walentin Fiłatjew – radziecki pilot wojskowy